Das Open Villa de Madrid 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Madrid. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 14. bis 20. November 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Open Villa de Madrid 2022 fand am 14. und 15. November 2022 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Madrid